Elżbieta Czartoryska – nobildonna polacca
 Izabella Elżbieta Czartoryska – nobildonna e pittrice polacca
 Izabela Fleming Czartoryska – principessa e scrittrice polacca
 Konstancja Czartoryska – nobildonna polacca
 Maria Anna Czartoryska – nobildonna e scrittrice polacca

Pagine correlate
Czartoryski